Ивановская башня:
 Ивановская башня — проездная башня Нижегородского кремля.
 Ивановская башня — круглая башня Тульского кремля.
 Башня Ивановских ворот — проездная башня Тульского кремля.
 Ивановские ворота — утраченная проездная башня Коломенского кремля.